Мургаш је име са више значења:

Србија:
 Мургаш (Уб), село у општини Уб, Србија;

Бугарска:
 Мургаш (планина), планина у западном делу Старе планине, Бугарска;
 Мургаш (врх), највиши врх истоименог дела Старе планине, Бугарска;
 Мургаш (Годеч), село у општини Годеч, Бугарска;

Северна Македонија:
 Мургаш (Куманово), село у општини Куманово, Северна Македонија;

или

 Мургашево, старо име Демир Хисара, града и седишта истоимене општине у Северној Македонији.